Alternativet kan avse:

Politiska partier i Sverige
Alternativet i Bromölla
Alternativet i Markaryds kommun
Alternativet i Älmhults kommun
Alternativet (Jokkmokks kommun)
Alternativet (Ljungby)
Alvesta Alternativet

Politiskt parti i Danmark
Alternativet (Danmark)

Tidskrift 
Alternativet – en tidskriften, se Alternativet i svensk politik